The Greatest of These – cortometraggio del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Greatest of These – film del 1914 diretto da Robert McLaughlin
 The Greatest of These – film del 1926 diretto da Charles Barnett
 The Greatest of These – film del 1934 diretto da G.B. Samuelson